Титила () был полуисторическим языческим королём Восточной Англии, маленького англосаксонского королевства, которое располагалось на территории современных графств Суффолк и Норфолк. Ранние источники, в том числе Церковная история народа англов Беды, идентифицируют его как одного из первых представителей династии Вуффингов, сменившего своего отца Вуффу. Более поздняя хроника датирует его правление 578 годом, но неизвестно, существовал ли он в действительности и какой была его жизнь. Он внесен в ряд генеалогических списков.

В ряде более поздних средневековых источников записано, что примерно в 616 году титло короля унаследовал его сын Редвальд.

Династия Вуффингов 
Народы, известные как англы, саксы, юты и фризы, начали прибывать в Британию в V веке. К 600 году в южной и восточной Британии начал формироваться ряд королевств, и к началу VII века южная Англия почти полностью находилась под их контролем. Титила был членом семьи Вуффингов, правящей династии королевства восточных англов, которая была названа в честь его отца Вуффы. Вуффинги, возможно, были потомками более ранней скандинавской династии. Он и его отец являются полуисторическими фигурами.

Викторианский этнолог Джон Беддо отметил сходство между именем Титила и именем Тотила, короля остготов.

Титила включен в ряд различных источников. В Церковной истории народа англов, которая была завершена в Нортумбрии Бедой в 731 году, Титила назван отцом Редвальда и сыном Вуффы. В книге История бриттов валлийский монах IX века Ненний также перечисляет Титилу, называя его отцом Эни, рассказывая о происхождении королей Восточной Англии. Титила включен в королевскую книгу Восточной Англии, в которой перечислены предки Эльфвальда и названы многие, но не все, ранние короли Восточной Англии.

Правление 

Ничего не известно о жизни Титилы или о его правлении, поскольку от этого периода истории Восточной Англии не сохранилось никаких письменных свидетельств. Средневековый хронист Роджер Вендоверский датировал правление Титилы 578 годом, но его источник информации неизвестен, и дата вступления на престол, возможно, была предположением летописца. Сын и преемник Титилы, Редвальд, величайший из Вуффингов есть первый король Восточной Англии, который является достоверной исторической фигурой. Находки, сделанные при раскопках двух отдельных гробниц в Саттон-Ху и в других местах Восточной Англии, указывают на тесные связи в это время между юго-восточной Британией, франками, Левантом и растущим королевским престижем и властью, о чём свидетельствуют великолепные могильные принадлежности, обнаруженные в главном погребальном корабле в Саттон-Ху. Захоронения в Саттон-Ху также указывают на тесные связи со Швецией. Имена членов семьи также имеют сходство с именами в Швеции в те времена. Пластины на шлемах, найденных в корабельном захоронении Вальсгарде, настолько близки к пластинам из Саттон-Ху, что было выдвинуто предположение, что они были изготовлены одним и тем же мастером или близким соратником или учеником. Поэма Беовульф, написанная несколько столетий спустя, также подтверждает тесную связь между восточными англами и их южными шведскими кузенами.

Дата смерти Титлилы неизвестна, но считается, что его сын Редвальд унаследовал королевство примерно в 616 году.

Династия Вуффинги:
{{familytree|border=1||||||||||WEH|WEH=Вехха}}

{{familytree|border=1||||||||||WUF|WUF=Вуффа}}

{{familytree|border=1||||||||||TYT|TYT=Титила}}

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Вуффинги
Короли Восточной Англии VI века